Sezon 1986 w PPG CART Indy Car World Series był ósmą edycją tej serii wyścigowej. Rozpoczął się 6 kwietnia a zakończył się po 17 wyścigach 9 listopada.

Tytuł mistrzowski zdobył Bobby Rahal z zespołu Truesports wyprzedzając w klasyfikacji generalnej o osiem punktów Michaela Andrettiego. Tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Chip Robinson.

Wyniki 

  
  
  

 *N - Nadwozia: L=Lola, M=March, P=Penske
 *S - Silniki: Ch= Chevrolet, Co=Cosworth

Klasyfikacja

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezony Champ Car
1986 w sportach motorowych